Мише́ль Серро́ (; 24 января 1928, Брюнуа, Франция — 29 июля 2007, Онфлёр, Франция) — французский актёр.

Биография 
Комические роли играл ещё в лицейском театре. По окончании лицея учился в Драматическом центре на улице Бланш в Париже, пытался поступить в Консерваторию драматического искусства, но не был принят. Театральную карьеру Серро начал в качестве актёра и певца в труппе Робера Дери и Колетт Броссе. В 1952 году состоялось его знакомство с (), в дуэте с которым Серро с огромным успехом работал в кабаре-театре, разыгрывая авторские комедийные скетчи.

Первые кинороли Мишеля Серро были в основном продолжением его работы в кабаре: вместе с Дери он играет в комедиях «Ax, прекрасные вакханки!» и «Прекрасная американка», с Пуаре — в «Убийцы и воры», подыгрывает де Фюнесу в лентах «Под светом луны в Мобёже», «Мы поедем в Довиль», «Цепная реакция (Карамболь)», «…И в сырую землю лечь». Многочисленные острохарактерные роли едва не сделали его пленником одной комедийной маски. Однако, от роли к роли оттачивая мастерство, Серро к середине 1970-х достигает уровня игры, который находит признание не только у зрительской аудитории, но и у коллег по профессии. Настоящим триумфом Серро-комика становится роль трансвестита Заза, сыгранная им в спектакле «Клетка для чудиков», а затем — и в одноимённом фильме. Придуманный и поставленный Жаном Пуаре в 1973 году спектакль о немолодой голубой парочке выдержал 900 представлений и собрал в общей сложности 1,8 миллиона зрителей. В 1978 году «Клетку» перенёс на экран Эдуар Молинаро, заменив Пуаре в роли «мужа» Заза на Уго Тоньяцци. Лента имела колоссальный успех, номинировалась на «Оскар», а Серро получил за неё свой первый «Сезар». Позже были сняты два сиквела этой популярной комедии, причём за «Клетку для чудиков»—2 актёра вновь выдвигали на «Сезар».

В конце 1970-х Серро решительно выходит за рамки комедийного жанра, начиная играть в психологических и криминальных драмах характеры на грани психопатологии. Актёра теперь интересуют персонажи с «двойным дном»: добропорядочный обыватель, столкнувший свою жену в окно («Орёл или решка») или «присвоивший» себе чужую, пользуясь её амнезией («Приготовьте носовые платки»), блистательный нотариус, сознающийся в убийстве, которого не совершал («Под предварительным следствием», второй «Сезар» Серро). Возможно, одной из причин смены амплуа стала неизмеримая личная боль, пережитая в это время актёром: Серро женат на женщине, которую встретил ещё в конце 40-х, у них было две дочери — Натали и Каролина, и в 1977 году Каролина в возрасте 19 лет погибла в автокатастрофе.

Несмотря на преклонный возраст, Серро продолжал активно работать в кино и в 1990-е, и в начале нового века. Количество сыгранных им киноролей приближается к 150. В 1995 году он получил своего третьего «Сезара» за роль в фильме Клода Соте «Нелли и господин Арно».

Серро умер от рака 29 июля 2007 года у себя дома во французском городе Онфлёре. Первоначально похоронен на кладбище в Онфлёре. В 2009 году перезахоронен на кладбище Ансьен (5-й участок) в Нёйи-сюр-Сен вместе с дочерью Каролиной и женой Нитой.

Фильмография 

 2007 — Семена смерти / Pars vite et reviens tard
 2006 — Скупой / L’avare (ТВ)
 2006 — Вивальди, принц Венеции / Antonio Vivaldi, un prince à Venise
 2006 — Месье Леон / Monsieur Léon (ТВ)
 2006 — Доброволец / Le bénévole
 2006 — Дети края / Les enfants du pays
 2005 — Скандал! / Grabuge!
 2005 — Счастливого Рождества / Joyeux Noël
 2004 — Новый отказ / Les nouveaux refus (короткометражка, играет самого себя)
 2004 — Не бросайте трубку / Ne quittez pas! (озвучка)
 2004 — Вредный Альбер / Albert est méchant
 2003 — Проныра / Le furet
 2003 — Дело Доминичи / L’affaire Dominici (ТВ)
 2002 — 24 часа из жизни женщины / 24 Heures De La Vie D’une Femme
 2002 — Безумие людей / Vajont / La Folie des hommes
 2002 — Бабочка / Le papillon
  —  
 2001 — Бельфегор - призрак Лувра / Belphégor, le fantôme du Louvre
 2001 — Одна ласточка приносит весну / Une Hirondelle a Fait Le Printemps
 2000 — Распутник / Le Libertin
 2000 — Актёры / Les Acteurs
 1999 — Дети природы / Les Enfants du marais
 1997 — Le Comédien
 1997 — Ставки сделаны / Rien ne va plus
 1997 — Артемизия / Artemisia / Artemisia Gentileschi
 1997 — Убийца(ы) / Assassin(s)
 1996 — Безрассудный Бомарше / Beaumarchais, l’insolent
 1995 — Нелли и месье Арно / Nelly & monsieur Arnaud
 1995 — Любовь в лугах / Le Bonheur est dans le pré
 1994 — Бонсуар / Bonsoir
 1992 — Город на продажу / Ville à vendre
 1992 — Старая каналья / Vieille canaille
 1992 — Служба размещения / Room Service
 1991 — Старая дама, входящая в море / La Vieille qui marchait dans la mer
 1990 — Доктор Петио/Docteur Petiot
 1989 — Комедия любви / Comédie d’amour
 1988 — Здравствуй, страх / Bonjour l’angoisse
 1988 — Не будите спящего полицейского / Ne réveillez pas un flic qui dort
 1987 — Ennemis intimes
 1987 — Сама невинность / En toute innocence
 1986 — Исцеленный чудом / Le Miraculé
 1985 — Короли шутки / Les Rois du gag
 1985 — Умирают только дважды / On ne meurt que deux fois
 1985 — Клетка для чудиков 3 / La Cage aux folles 3
 1985 — Свобода, равенство,… / Liberté, égalité, choucroute
 1984 — Добрый король Дагобер / Le Bon roi Dagobert
 1984 — Судью на мыло! / A mort l’arbitre!
 1984 — Такова моя воля / Le Bon Plaisir
 1982 — Смертельная поездка / Mortelle randonnee
 1982 — Без пятнадцати два до Рождества Христова / Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ
 1982 — Призраки шляпника / Les Fantômes du chapelier
 1982 — Les Quarantièmes rugissants
 1981 — Под предварительным следствием / Garde à vue
 1981 — Нестор Бурма, потрясающий детектив / Nestor Burma, détective de choc
 1981 — Малевиль / Malevil
 1980 — Клетка для чудиков 2 / La cage aux folles 2
 1980 —  Pile ou face / Heads or Tails
 1979 — Холодные закуски / Buffet froid
 1979 — Партнёр / L’Associé
 1979 — Лицо другого/La Gueule de l’autre
 1978 — Чужие деньги / L’Argent des autres
 1978 — Приготовьте носовые платки / Préparez vos mouchoirs
 1978 — Клетка для чудиков / La cage aux folles
 1978 — Дух семьи / L’Esprit De Famille
 1977 — Безумства Оффенбаха / Les folies Offenbach
 1976 — Ситуация сложна, но не безнадёжна / La situation est grave… mais pas désespérée
 1975 — Красный ибис / L’ibis rouge
 1975 — Le Roi des bricoleurs
 1975 — «»
 1975 — Не надо молчать потому, что нечего сказать / C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule
 1974 — У савана нет карманов / Un linceul n’a pas de poches
 1974 — Китайцы в Париже / Les Chinois à Paris
 1974 — La main а couper
 1974 — C’est pas parce
 1973 — Moi y’en a vouloir des sous
 1973 — Большой переполох / Le Grand bazar
 1973 — Гаспары / Gaspards, Les
 1972 — Весь мир прекрасен, весь мир мил / Tout le monde il est beau
 1972 — Хорошенькое дельце / La Belle affaire
 1972 — Un meurtre est un meurtre
 1971 — Пожизненная рента / Le viager.
 1970 — Со свободой за спиной / La Liberté en croupe
 1970 — Вечерний крик баклана над джонками / Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques.
 1969 — Un merveilleux parfum d’oseille
 1969 — Appelez-moi Mathilde
 1969 — Ces messieurs de la gachette
 1968 — A tout casser
 1967 — Le grand bidule
 1967 — Le fou du labo: 4
 1967 — Du mou dans la gachette
 1967 — Кто в семье хозяин Ces messieurs de la famille
 1966 — Соратники маргаритки / Les compagnons de la marguerite
 1966 — Червовый король / Le Roi de cœur / King of hearts
 1966 — Les enquiquineurs
 1965 — Le lit а deux places
 1965 — Le Caïd de Champignol
 1965 — Bon week-end
 1965 — La Tête du client
 1965 — Quand passent les faisans
 1965 — Les baratineurs
 1964 — Jaloux comme un tigre
 1964 — Сто кирпичей и черепица / Cent briques et des tuiles
 1964 — Маленькое чудовище / Le petit monstre
 1964 — Les combinards
 1964 — Я и сорокалетние / Moi et les hommes de 40 ans
 1964 — Благоприятный случай / La bonne occase / Gelegenheitskauf.
 1964 — Охота на мужчину / La Chasse а l’homme
 1963 — Бебер и Омнибус / Bébert et l’Omnibus
 1963 — Игра в ящик / Des pissenlits par la racine
 1963 — Цепная реакция / Carambolages
 1963 — Как вам моя сестра? / Comment trouvez-vous ma soeur?
 1963 — Les Durs à cuire
 1962 — Мы поедем в Довиль / Nous irons а Deauville
 1962 — Как преуспеть в любви / Comment réussir en amour
 1962 — Отдых воина / Le Repos du Guerrier / Love on a Pillow
 1962 — Лунный свет в Мобеже / Un clair de lune à Maubeuge
 1962 — Les vierges
 1962 — Клементин, дорогая / Clémentine chérie
 1962 — Le corbeau et le renard / Les Quatre Vérités
 1961 — Прекрасная американка / La Belle Américaine
 1961 — La gamberge
 1960 — Простодушный / Candide ou l’Optimisme du XXe siècle
 1960 — Моя жена — пантера / Ma femme est une panthère
 1960 — Француженка и любовь / La Française et l’Amour
 1959 — Vous n’avez rien à déclarer ?
 1959 —  / Oh! Qué mambo — Инспектор Сапэн
 1958 — Messieurs les ronds de cuir
 1958 — Nina
 1957 — Ca aussi c’est Paris
 1957 — Clara et les Méchants
 1957 — Le Naïf aux quarante enfants
 1956 — La vie est belle
 1956 — Убийцы и воры / Assassins et voleurs
 1956 — La terreur des dames
 1956 — Ох уж эта девчонка! / Naughty Girl
 1956 — Adorables Démons
 1954 — Ах! Эти прекрасные вакханки / Ah! Les belles bacchantes
 1954 — Дьяволицы / Les Diaboliques

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона (31 декабря 1996 года)
 Командор Национального ордена Заслуг (14 ноября 2002 года)
 Кавалер ордена Сельскохозяйственных заслуг

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Киноактёры Франции